

Усу () — міський повіт в Ілі-Казахській автономній області

Усу () — повіт у префектурі Хоккайдо.